

Patronyme 

  (1988-), militaire et homme d'État équatoguinéen ;
 Erwin N'Guéma Obame (1989-), footballeur gabonais ;
 Franck Nguema, homme politique gabonais ;
 Francisco Macías Nguema (1924-1979), homme politique équatoguinéen ;
  (1988-), joueur de football équatoguinéen ;
 Patrick Nguema Ndong (1957-2021), producteur et présentateur Franco-Gabonais ;
  (1971-2009), judoka gabonais ;
 Théodore Zué Nguéma (1973-2022), footballeur gabonais ;
 Teodoro Nguema Obiang Mangue (1969-), homme politique guinéen ;
 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (1942-), militaire et homme d'État équatoguinéen, président de la guinée équatoriale depuis 1979.

Hydronyme 
 , cours d'eau camerounais.

Divers 
 CD Elá Nguema, club de football équatoguinéen.
Patronyme gabonais
Patronyme guinéen